Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1999./2000.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 Novi Bjelovarac

Sjever 

 Izvori: 
 Novi Bjelovarac

3. ŽNL Karlovačka 

 Izvori:  
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Skupina B 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 

 Izvori: 
 NL Hvar 
 nogomet.com, ljestvica  
 nogomet.com, rezultatska križaljka  
 nogomet.com, rezultati

Poveznice 
 1. HNL 1999./2000.
 2. HNL 1999./2000.
 3. HNL 1999./2000.
 4. rang HNL-a 1999./2000.
 5. rang HNL-a 1999./2000.
 7. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

Izvori 
 

1999-00
 6